
Termin -{MDH}- ima više značenja.

 Malat dehidrogenaza, enzim
 Metanol dehidrogenaza (citohrom c), enzim
 (S)-mandelat dehidrogenaza, enzim
 Metilendioksihidroksiamfetamin, lek